Tamriel Rebuilt — находящаяся в разработке пользовательская модификация к игре The Elder Scrolls III: Morrowind. Действие Morrowind — игры, выпущенная в 2002 году — происходит в вымышленной провинции Морровинд на материке Тамриэль, но игра предлагала игроку лишь часть этой провинции, остров Вварденфелл; создатели модификации поставили перед собой задачу добавить в игру и материковую часть Морровинда с соответствующим количеством городов, неигровых персонажей и заданий. Создание модификации началось немедленно после выхода игры, и по состоянию на 2021 год модификация всё ещё находилась в разработке; разработчики утверждали, что проделали лишь около 50% планируемой работы.

История проекта 

Вварденфелл — территория, первоначально доступная в The Elder Scrolls III: Morrowind — представляет собой сравнительно небольшой остров размером примерно с половину Манхэттена. В игре-предшественнице The Elder Scrolls II: Daggerfall игроку была доступна территория намного больших размеров, но она была заполнена поселениями, персонажами и другими объектами с помощью механизмов процедурной генерации, в то время как остров Вварденфелл в Morrowind представлял собой полностью ручную работу. Согласно возникшей среди поклонников игры легенде, создатели Morrowind первоначально намеревались сделать доступной игроку всю провинцию Морровинд — точно так же, как в более поздней The Elder Scrolls IV: Oblivion присутствовала вся провинция Сиродил — но в силу технических ограничений сократили свои планы до островной части провинции, то есть Вварденфелла. Соответствующим образом, создатели модификации поставили перед собой задачу создать и заполнить поселениями, персонажами и заданиями материковую часть Морровинда, то есть очерченную границами провинции часть материка Тамриэль — обширный подковообразный земельный массив, окружающий Вварденфелл с запада, юга и востока. Чтобы добавленный в игру контент соответствовал самой Morrowind и другим играм серии The Elder Scrolls, они использовали множество первичных источников — книги и другие документы из игр, собранные на фан-сайте Imperial Library, а также материалы, публиковавшиеся на форумах Bethesda еще до выхода оригинальной игры.

За годы работы над Tamriel Rebuilt поработало более 600 моддеров-энтузиастов, и разработчиков многократно сменился — в 2017 году тогдашний главный дизайнер модификации Йоаким Хаймбургер признавался в интервью PC Gamer, что даже не знает точной даты, когда началось создание Tamriel Rebuilt: к этому времени в сообществе разработчиков уже не осталось ни одного из первоначальных создателей. По воспоминаниям разработчика под псевдонимом Sultan of Rum, проект затеял на форуме Elder Scrolls Forums некий Ender летом 2001 года, еще до выхода Morrowind — в то время уже было известно, что доступная игроку территория будет ограничена лишь островом Вварденфелл, но вместе с игрой будет выпущена программа-конструктор для создания модификаций The Elder Scrolls Construction Set. Первоначальная идея Ender состояла в том, чтобы с помощью этого конструктора воссоздать даже не просто остальную часть Морровинда, но весь материк Тамриэль; другие участники форума посчитали идею наивной, но вокруг неё образовалось сообщество моддеров. В первые годы отдельные моддеры или сообщества работали над раздельными, не связанными друг с другом поселениями или территориями, не желая «наступать друг другу на пятки»; позже сообщество стало более централизованным, в нём начали раздавать задания, следить за стандартами качества и соответствием «лору» — существующему массиву знаний о вселенной The Elder Scrolls. Так, один из первых больших конфликтов в игре возник из-за того, что обособленное сообщество моддеров, работавших над поселением Башня Силград, превратило его в огромный город с архитектурой, характерной для дома Хлаалу, тогда как этот город должен был принадлежать дому Редоран. В 2000-х годах сообщество создателей Tamriel Rebuilt занималось и сторонними проектами — например, модификацией Hammerfell для The Elder Scrolls IV: Oblivion; этот проект был закрыт в 2009 году из-за нехватки квалифицированных 3D-моделеров. Осенью 2017 года вокруг Tamriel Rebuilt развернулся скандал с платными подписками: на сайте Patreon появилась созданная мошенниками страница Tamriel Rebuilt; настоящим разработчикам пришлось опубликовать заявление, что не имеют к этой странице никакого отношения и не получают с нее никаких денег.

Компания Bethesda — разработчик оригинальной игры — отмечала проект, направляла создателям модификации поздравления с выходом обновлений и публиковала интервью с ними в своём блоге. Большая статья-интервью с администратором проекта была опубликована в австралийском игровом журнале PC PowerPlay.. 

Модификация выпускается фрагментами — отдельными территориями, каждая из которых должна географически стыковаться с выпущенными до неё; таким образом, каждое выпущенное обновление несколько расширяет уже имеющуюся карту Морровинда. На 2008 год таких обновлений было два: Telvannis — территории данмерского Дома Телванни — и Antedilluvian Secrets, добавляющую территории между владениями Телванни и городом Некромом. В последующем выпускались следующие обновления:

 Священный восток (Sacred East) — территория Некрома и поселений Дома Индорил. Доступна бета-версия 1.5 с изменениями для предыдущих релизов.
 Альмалексия (Almalexia) — действующая столица Морровинда и прилегающие города и поместья Великого Дома Индорил.
 Сердцеземье (Heartland) — большая территория, на которой представлены почти все фракции, много торговых городов. Доступна первая альфа-версия.
 Велоти (Véloth) — территории от Баан Маалура на севере до Картура на юге. Эти земли принадлежат Великому Дому Редоран.
 Нарсис (Narsis) — территория столицы Великого Дома Хлаалу, расположенная на берегах верхнего Тира, на юге Морровинда.
 Дрес (Dres) — территории от равнин Дешаан на юге Морровинда и до границ с Чернотопьем.

По состоянию на 2022 год работа над модификацией всё ещё продолжалась; разработчики утверждали, что проделали лишь около 50% планируемой работы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта Tamriel Rebuilt
 Раздел модификации на Unofficial Elder Scrolls Pages
 Русское описание проекта на сайте elderscrolls.net
 Обзор от игрового сайта Fullrest.ru

Модификации The Elder Scrolls